Ingwe steht für 
Yngvi, germanische Gottheit
Ingwe (Gemeinde), eine ehemalige Gemeinde in Südafrika